De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2005 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2005. De race werd verreden op 28 augustus 2005 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2005
Tsjechië